Taunus se poate referi la:
Munții Taunus - un masiv muntos din landul Hessa, Germania
Rheingau-Taunus-Kreis - district
Main-Taunus-Kreis - district
Ford Taunus - o marcă de automobile
Localități din landul Hessa, Germania
Oberursel (Taunus)
Sulzbach (Taunus)
Steinbach (Taunus)
Selters (Taunus)
Glashütten (Taunus)
Kronberg im Taunus
Bad Soden am Taunus

Vezi și
Hohe Tauern